Toponímia:
 Falconara Albanese, municipi italià a la província de Cosenza 
 San Costantino Albanese, municipi italià, a la província de Potenza 
 San Cosmo Albanese, municipi italià a la província de Cosenza 
 San Giorgio Albanese, municipi italià a la província de Cosenza 
 San Paolo Albanese, municipi italià, a la província de Potenza 
 Santa Caterina Albanese, municipi italià a la província de Cosenza 
 Spezzano Albanese, municipi italià a la província de Cosenza 
 Vaccarizzo Albanese, municipi italià a la província de Cosenza 
 Biografies:
 Francesco Albanese, (Torre del Greco, Nàpols, 1912 - Roma, 2005), tenor
 Giacomo Albanese, (Geraci Siculo, Palerm, 1890 – São Paulo, 1947), matemàtic italià
 Licia Albanese, (Bari, Pulla, 1913 ), soprano italiana nacionalitzada estatunidenca 
 Luigi Albanese, (Monteleone, Itàlia, 1859 - Buenos Aires, Argentina, 1945), violinista i compositor italià
 Vincenzo Albanese, (Oliveto Citra, Salern, 1996), ciclista italià